Döbel steht für:

 Döbel, Fischart aus der Familie der Karpfenfische
 Döbel, deutscher Namen von Doble, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Döbel oder Doebel ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Döbel (1903–1959), deutscher Maler und Zeichner
 Frieda Hackhe-Döbel (1911–1977), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinrich Wilhelm Döbel (1699–1759), deutscher Jäger, Forstmann und Autor

 Johannes Doebel (1835–1908), deutscher Versicherungsmanager und Politiker
 Walther Döbel (1885–1963), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Döbeln
 Döbeli
 Döbelius